Энрико Колантони (; род. 14 февраля 1963, Торонто, Онтарио, Канада) — канадский актёр, наиболее известный по ролям Кита Марса в сериале «Вероника Марс» и Карла Элайаса в сериале «В поле зрения».

Ранние годы 
Энрико родился в Торонто, в семье эмигрантов из Италии Джины и Квентина Колантони. Его брат — сержант-детектив Гектор Колантони, полицейский офицер в отставке.

Колантони изучал психологию и социологию в Торонтском университете, но, не доучившись, перевёлся в Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке. Затем окончил Йельскую школу драмы, выиграв премию Carol Dye Award.

Карьера 
На экране Энрико дебютировал в 1987 году, снявшись в сериалах «Ночная жара» и «Пятница, 13-е». Наиболее заметные роли он сыграл в картинах «Синоптик», «Дом Версаче», «В поисках Галактики», «Искусственный разум», «Заражение». И сериалах «Журнал мод», «Вероника Марс», «Горячая точка», «В поле зрения», «Хоуп и Глория», «Клан Кеннеди».

В 2011—2014 годах играл роль криминального босса Карла Элайеса в сериале канала CBS «В поле зрения», а в 2014 году играл роль Аллена Коннера в телесериале «Средство».

Личная жизнь 
От первого брака с Нэнси Снайдер у Энрико двое детей. 11 ноября 2011 года он сочетался браком со своей невестой Розанной.

Благотворительность 
Энрико активно занимается благотворительной деятельностью. С 2011 года он сотрудничает с организацией The Tema Conter Memorial Trust, которая помогает людям с посттравматическим стрессовым расстройством. Колантони стал их официальным представителем и каждый год выступает на ежегодном собрании в Торонто. Также Энрико состоит в организации по защите прав животных Companion Animal Protection Society’s.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Йельской школы драмы
Выпускники Йельского университета